Rozas est un nom propre espagnol qui peut désigner :

Toponymie 
 As Rozas, en Galice ; 
 Las Rozas de Madrid, en communauté de Madrid ; 
 Las Rozas de Valdearroyo, en Cantabrie ; 
 Rozas de Puerto Real, en communauté de Madrid ;

Patronyme 
 Julián Campo Sainz de Rozas (1938), homme politique espagnol ; 
 Juan Martínez de Rozas (1758-1813), homme politique chilien ; 
 Maria Teresa de Vallabriga y de Rozas (1759-1820), noble espagnole.

Homonymie de toponyme